De Azendohsauridae zijn een clade van uitgestorven herbivore archosauromorfen. Ze zijn bekend uit Afrika met het geslacht Azendohsaurus (Marokko en Madagaskar) uit het Laat-Trias (Laat-Ladinien en Carnien), en uit India met de geslachten Pamelaria en Shringasaurus die leefden in het Midden-Trias (Anisien). De clade bestond daarom minstens van ongeveer 247,2 tot 227 miljoen jaar geleden.

Naamgeving 
De clade Azendohsauridae is in 2015 gedefinieerd door Sterling Nesbitt e.a., bij gelegenheid van de beschrijving van Azendohsaurus madagaskarensis, als de groep bestaande uit Azendohsaurus madagaskarensis, Flynn et al., 2010, en alle soorten nauwer verwant aan Azendohsaurus dan aan Trilophosaurus buettneri, Case, 1928, Tanystropheus longobardicus (Bassani, 1886), Proterosuchus fergusi, Broom, 1903, Protorosaurus speneri von Meyer, 1830, Rhynchosaurus articeps Owen, 1842 of Passer domesticus Linnaeus, 1758.

De naam van de clade is afgeleid van de naam van het geslacht Azendohsaurus die een verwijzing naar het dorp Azendoh in Marokko combineert met een gelatiniseerd Oudgrieks 'sauros' wat 'hagedis' of 'sauriër' betekent.

Hoewel de naam van de clade eindigt in het ~idae suffix dat gebruikelijk is voor biologische families werd hij in 2015 niet aangeduid als een familia nova. Formeel dragen de Azendohsauridae dus niet de rang van familie in Linneaanse zin.

Beschrijving 
De Azendohsauridae waren enorme herbivoren met lange nekken en kleine koppen met een totale lengte van honderdvijftig tot vierhonderd centimeter (deze vier meter geldt het geslacht Shringasaurus), en een massa van veertig tot tweehonderd kilogram. Hun achterpoten zijn langer dan hun voorpoten. Het geslacht Shringasaurus heeft unieke supra-orbitale hoorns, die lijken op die van bepaalde ceratopide dinosauriërs.

In 2015 werden drie synapomorfieën, gedeelde nieuwe eigenschappen, van de groep aangegeven. Op de binnenwand van het bovenkaaksbeen is een opvallend uitstekende horizontale richel aanwezig. De bovenste punt van het bovenkaaksbeen vormt een duidelijk aparte tak met een holle achterrand. De tandkronen van het bovengebit, in de bovenkaken, zijn lager of korter dan de kronen van het ondergebit in de onderkaken.

In de snuit missen de praemaxillae opgaande takken wat zou kunnen betekenen dat de neusgaten samenvloeiden. De tanden zijn bladvormig met kartelingen, wat duidt op een functie in het versnipperen van plantaardig materiaal. Zulke tanden staan ook in het verhemelte.

Van de nekken wordt wel gedacht dat ze in staat moeten zijn geweest de koppen boven schouderhoogte te tillen. De schoudergordel was goed ontwikkeld. Hoewel de voorpoten primair gespreid werden gehouden, zou het schoudergewricht ook een beweging naar achteren toestaan zodat wellicht een snellere gang mogelijk was met het opperarmbeen dichter bij de romp geplaatst.

Fylogenie
De Azendohsauridae werden in 2015 in de Allokotosauria geplaatst.

Een kladogram naar Nesbitt (2021):

Uitgestorven reptielen